Die Abkürzung RQL steht für:  
 RDF Query Language
 rückweisende Qualitätslage

RQL